Чикатово може бити:

 Ново Чикатово, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија
 Старо Чикатово, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија